Ronnie Creager (nascido em Orange, Califórnia, 14 de janeiro de 1974) é um skatista profissional estadunidense.

Skatistas dos Estados Unidos